Caumont est à l'origine un toponyme normand, picard et occitan qui correspond au français .

Patronyme 

 Maison de Caumont
 Étienne-François-Xavier-Amable de Catelan
 Jean Antoine de Catellan, marquis de Caumont (1759-1838), magistrat et homme politique français des 
 Arcisse de Caumont, historien de l'art et archéologue français
 Bruno de Caumont, décorateur, architecte d'intérieur et designer français
 Éric de Caumont, avocat spécialisé dans la défense des droits des automobilistes
 Martial Caumont (1877-1962), sculpteur français.
Pascal Caumont, musicien occitan

Toponyme 

 Caumont (Aisne), commune française de l'Aisne ;
 Caumont (Vesles), ancienne commune française de l'Aisne, intégrée à Vesles-et-Caumont ;
 Caumont (Ariège), commune française de l'Ariège ;
 Caumont (Eure), commune française de l'Eure ;
 Caumont (Gers), commune française du Gers ;
 Caumont (Gironde), commune française de la Gironde ;
 Caumont (Pas-de-Calais), commune française du Pas-de-Calais ;
 Caumont (Somme), ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Huchenneville ;
 Caumont (Tarn-et-Garonne), commune française de Tarn-et-Garonne.
 Caumont-l'Éventé, commune déléguée, incluse dans la commune nouvelle de Caumont-sur-Aure, dans le département français du Calvados
 Caumont-sur-Durance, commune française du département du Vaucluse
 Caumont-sur-Garonne, commune française du département de Lot-et-Garonne
 Caumont-sur-Orne, commune déléguée, incluse dans la commune nouvelle du Hom, dans le département français du Calvados

Monuments 
 Château de Caumont, à Cazaux-Savès

Aviculture 
 Caumont (race de poule), une race de poule originaire de Caumont-l'Éventé en Normandie.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français